Mäkijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mäkijärvi (sjö i Norra Savolax), 
 Mäkijärvi (sjö i Kymmenedalen), 

Robotskapade Finlandförgreningar